Список людей, состояние которых превышает 1 млрд долл. на февраль 2009 года по версии журнала Forbes (The World’s Richest People 2009).
 
Число миллиардеров в 2008 году уменьшилось с 1125 до 793 человек. Из них новых лиц — 38.

Среднее состояние 3 млрд долларов. Общее состояние уменьшилось за год на 23 %. Большинство уменьшили свои капиталы, однако 44 удалось разбогатеть. Например, математик Джеймс Саймонс увеличил свой капитал на 80 % за этот год.

Билл Гейтс потерял 18 млрд долларов, но вернул титул самого богатого человека в мире. Уоррен Баффет, в прошлом году в № 1, потерял 25 млрд долларов. Мексиканский телекоммуникационный титан Карлос Слим Элу сохраняет своё место в тройке, но потерял 25 миллиардов долларов.

Тройка самых богатых людей

Первые двадцать пять миллиардеров

Ссылки 
 The World’s Richest People 2009.

Миллиардеры